Franz Grüter ist der Name folgender Personen:

* Franz Grüter (Politiker, 1875) (1875–nach 1932), deutscher Politiker (Wirtschaftspartei)
 Franz Grüter (Politiker, 1963) (* 1963), Schweizer Unternehmer und Politiker (SVP)